Фрідкін Борис Маркович (1901—1977) — радянський графік, плакатист; член Спілки художників СРСР.
 Вільям Фрідкін (* 1935) — американський режисер і сценарист, майстер жанру «трилер».

Див. також 
 Фрадкін